Osoby o tym nazwisku:
 Marek Kochmański – polski lekarz
 Tadeusz Kochmański – polski geodeta